Spickernagel ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Spickernagel (* 1941), deutsche Kunsthistorikerin
 Wilhelm Spickernagel (1890–1928), deutscher Journalist, Schriftsteller und Politiker